Maniabon može značiti:
Maniabon, indijansko pleme s Kube.
Grupo de Maniabón, planine u istočnoj Kubi u provinciji Holguín
Maniabón, gradić u kubanskoj provinciji Las Tunas.